Ллойд Гласспул (; родился 19 ноября 1993 года в Бирмингеме, Великобритания) — британский профессиональный теннисист; победитель трёх турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Отец — Нил; мать — Шан; есть брат — Перри.

Ллойд начал играть в теннис в восемь лет. Любимое покрытие — трава, любимый турнир — Уимблдон. Кумиром в мире тенниса в детстве был Марат Сафин. Болельщик футбольного клуба Челси.

Спортивная карьера 
Первый взрослый титул уровня «фьючерс» Гласспул завоевал в 2015 году (в июле в парах, а в октябре в одиночках). В одиночном разряде максимально достигал 282-го места рейтинга в 2016 году. В том же сезоне Гласспул впервые сыграл в основной парной сетке турнира серии Большого шлема, получив с Дэниелем Эвансом уайлд-кард на Уимблдонский турнир.

Основные результаты пришли к Гласспулу, когда он стал выступать в паре с финном Харри Хелиёваарой. С ним он выиграл в феврале 2021 года первый титул серии «челленджер», а всего в том году выиграл четыре таких титула. В марте 2021 года Гласспул и Хелиёваара выиграли дебютный титул в ATP-туре, взяв его на турнире в Марселе. К июне британец смог впервые войти в топ-100 парного рейтинга. На Уимблдонском турнире с Хелиёваарой (первом совместном Большом шлеме) получилось выйти в третий раунд.

На Открытом чемпионате Франции 2022 года Гласспул и Хелиёваара смогли выйти в четвертьфинал. В июне британец поднялся в топ-50 парного рейтинга. В июле им удалось выиграть турнир в Гамбурге. На Открытом чемпионате США Гласспул и Хелиёваара вышли в четвертьфинал и в сентябре британец смог подняться в топ-20 парного рейтинга. В конце сезона пара смога выступить на Итоговом турнире ATP, где удалось выйти из группы в полуфинал. По результатом сезона Гласспул смог занять 12-е место в парном рейтинге.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (11)

Победы (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы турниров ATP в парном разряде (10)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (7)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (31)

Победы (15)

Поражения (16)

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Великобритании